

E néven ismert történelmi államok
 Az ókori Római Köztársaság: i. e. 509 – i. e. 27 között.
 Római Köztársaság (1798–1799): Napoléon Bonaparte által létrehozott francia csatlós állam, a francia forradalmi köztársaság „testvérköztársasága”.
 Római Köztársaság (1849): az itáliai nemzeti felkelések idején kikiáltott, rövid ideig (1849 februárjától júliusáig) fennállt forradalmi köztársaság.